Tenisový turnaj ATP Brasil Open 2009 se konal ve dnech 9. - 14. února v brazilském Costa do Sauípe venku na antukových dvorcích. Odměny činily 562,500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2009
ATP World Tour 2009